Mihalcea se poate referi la:

Toponime
 Mihalcea, Storojineț, sat în raionul Storojineț din regiunea Cernăuți, Ucraina
 Comuna Mihalcea, Storojineț, comună în raionul Storojineț din regiunea Cernăuți, Ucraina

Nume de familie
 Adrian Mihalcea (n. 1976), fotbalist român
 Gabriela Mihalcea (n. 1964), atletă română
 Gheorghe C. Mihalcea (1938-2005), folclorist român
 Rada Mihalcea (n. secolul al XX-lea), profesoară de informatică din România
 Remus-Gabriel Mihalcea (n. 1985), deputat român
 Vlad Mihalcea (n. 1998), fotbalist român